Kraska ist der Familienname folgender Personen:

 Hilde Kraska, deutsche Tischtennisspielerin 
 Jerzy Kraska (* 1951), polnischer Fußballspieler
 Oskar Kraska McKone (* 2000), deutscher Schauspieler
 Pjotr Kraska (bürgerlich: Peter Johannes Kraska; 1946–2016), Schweizer Künstler

Kraska (ukrainisch Краска) ist der Name eines Dorfes in der Westukraine, siehe Kraska (Ort)